Pantelić je priimek več oseb:
 Dušan Pantelić (1879-1955), srbski zgodovinar
 Konstantin Pantelić (1802-1882), srbski slikar
 Vasilije Pantelić (1922-?), srbski igralec